Настоящие овсянки, или овсянки (), — род воробьиных птиц из семейства овсянковых.

Описание 
Птицы рыжеватой окраски, оперение верхней части тела с пестринами. Самки и самцы хорошо отличаются. В отличие от пуночек и подорожников настоящие овсянки имеют на заднем пальце ног короткий и загнутый коготь. Первые четыре видимые маховые пера примерно одинаковой длинны.

Классификация 
На июль 2021 года в род включают 44 вида:

Примечания 

 
Роды птиц